Cabin Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Butte (Kalifornien)	
 Cabin Butte (Crook County, Oregon)	
 Cabin Butte (Deschutes County, Oregon)	
 Cabin Butte (Wyoming)